Владимир Зозуля:
 Зозуля, Владимир Александрович (1934—2018) — советский и российский дирижёр.
 Зозуля, Владимир Иосифович (1941—2019) — советский и российский художник.